

Accezioni comuni
 Piani – plurale di piano

Arte
 Piani – dipinto di Vasilij Kandinskij conservato al Guggenheim Museum di New York

Astronomia
 10573 Piani – asteroide della fascia principale

Geografia

Italia
 Piani – ex comune italiano, ora frazione di Imperia
 Piani – l'unica frazione di Plodio in provincia di Savona
 Piani – l'unica frazione di Costarainera in provincia di Imperia

Persone
 Dante Piani (1921-2011) – calciatore italiano di ruolo portiere
 Lorenzo Piani – nome d'arte di Lorenzo Piattoni (1955), cantautore italiano
 Stefano Piani (1965) – fumettista e sceneggiatore italiano
 Ferdinando Piani (...) – bobbista italiano.